A Barcelona:
 Convent de Sant Agustí Vell, edifici que va ser un convent de l'Orde de Sant Agustí, al barri de la Ribera de Barcelona
 Font de Sant Agustí Vell, font gòtica reconstruïda al barri de la Ribera de Barcelona 
 Plaça de Sant Agustí Vell, plaça al barri de Sant Pere de Barcelona 
 Porxada de la plaça Sant Agustí Vell
 Poblat de Sant Agustí Vell, al terme d'Es Migjorn Gran, al marge est del barranc de Binigaus, municipi de Menorca